Кратер Гиббс () — древний крупный ударный кратер у восточного лимба видимой стороны Луны. Название присвоено в честь американского физика, физикохимика, математика и механика Джозайи Уилларда Гиббса (1839—1903); утверждено Международным астрономическим союзом в 1964 г. Образование кратера относится к нектарскому периоду.

Описание кратера 
Ближайшими соседями кратера являются кратер Бехайм на западе-северо-западе; кратер Ансгар на северо-западе; кратер Шорр на востоке; кратер Кюри на юго-востоке; кратер Гумбольдт на юге-юго-западе; а также кратер Гекатей на юго-западе. На юге от кратера находится цепочка кратеров Гумбольдта. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 78,8 км, глубина 2,3 км.

Кратер умеренно разрушен, имеет близкую к циркулярной форму, с выступом в северной части, юго-западная часть вала спрямлена, в северной и южной частях вала находятся невысокие расщелины. Средняя высота вала кратера над окружающей местностью 1330 м, объем кратера составляет приблизительно 5300 км³. Дно чаши кратера сравнительно ровное в юго-западной части, пересечено хаотично расположенными хребтами в северо-восточной части. На северо-западе от центра чаши расположен небольшой кратер. В северо-восточной части вала недавний импакт сформировал кратер с высоким альбедо и системой ярких лучей.

Вследствие расположения у восточного лимба Луны кратер при наблюдениях с Земли имеет сильно искаженную форму.

Сателлитные кратеры

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны
 Снимки кратера с борта Аполлона-8, Аполлона-14, Аполлона-15
 
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны